Bosznia-Hercegovina
Jasenice falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Csehország
Jasenice község a Třebíči járásban, a Vysočina kerületben

Horvátország
Jasenice falu és község, Zára megyében
Jasenice falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében